

Persone 
Adam Federici (1985) – calciatore australiano
Alessia Federici (2004) – ginnasta italiana
Alessio Maria Federici (1976) – regista italiano
Camillo Federici (1749-1802)  – drammaturgo e attore teatrale italiano
Carlo Federici (1948) – bibliotecario e docente italiano
Carlo Alberto Federici (1904-1971) – politico italiano ed ex sindaco della Spezia
Claudio Federici (1975) – pilota motociclistico italiano
Daniele Federici (1988) – ex calciatore italiano
Danny Federici (1950-2008) – tastierista e organista statunitense
Domenico Federici (1633-1720) – religioso, diplomatico e letterato italiano
Domenico Maria Federici (1739-1808) – storico italiano
Filippo Federici (2000) - pallavolista italiano
Fortunato Federici (1778-1842) – filologo italiano
Giovanni Battista Federici (1785-1860) – generale italiano
Girolamo Federici (1926-2004) – politico e partigiano italiano
Girolamo Federici (1516-1579) – vescovo cattolico e giurista italiano
Lorenzo Federici (1994) – attore italiano
Luciano Federici (1938) – ex calciatore italiano
Luigi Federici (1934) – generale italiano
Marco Federici (1746-1824) – rivoluzionario italiano, figura di spicco nella Liguria napoleonica
Maria Federici, nata Maria Agamben (1899-1984) –  politica, antifascista e partigiana italiana, moglie del commediografo Mario
Mario Federici (1900-1975) – commediografo italiano, marito della politica Maria
Massimo Federici (1956) – politico italiano e sindaco della Spezia
Michele Federici (1911-1980) – arcivescovo cattolico italiano
Nora Federici (1910-2001) – demografa, statistica e accademica italiana
Olivia Allison-Federici (1990) – sincronetta britannica
Pasqualino Lorenzo Federici (1941-2017) – avvocato e politico italiano
Roberta Federici (1967) – attrice e doppiatrice italiana
Silvia Federici (1942) – scrittrice italiana naturalizzata statunitense
Simone Federici (1993) – pugile italiano
Tommaso Federici (1927-2002) – scrittore, giornalista e accademico italiano
Vincenzo Federici (1764-1826) – compositore italiano
Vincenzo Federici (1871-1953) – paleografo e diplomatista italiano

Altro 
Federici – cognome italiano
Federici – famiglia ghibellina della Val Camonica
Lorenzo Federici – album del gruppo musicale italiano Eugenio in Via Di Gioia
Palazzo Federici – grande blocco residenziale di Roma, progettato dall'architetto Mario De Renzi
Torre Federici – storico edificio di Vezza d'Oglio, in provincia di Brescia

Pagine correlate 
Federico (disambigua)